Hsi Chiang kan syfta på följande platser:

Kina 

 Xi Shui, vattendrag, Hubei, 
 Xi Jiang (vattendrag i Kina, lat 22,80, long 113,05), 

Robotskapade Kinaförgreningar